8-й Панамериканский чемпионат по софтболу среди женщин 2013 проводился в городе Гуайнабо (Пуэрто-Рико) с 10 по 18 августа 2013 года с участием 15 команд.

В Пуэрто-Рико женский Панамериканский чемпионат проводился впервые.

Панамериканским чемпионом (в 8-й раз в своей истории и 8-й раз подряд) стала сборная США, победив в финале сборную Канады. Третье место заняла сборная Кубы.

Формат соревнований 
Сначала команды, разбитые на две группы (A — 7 команд, B — 8 команд), участвуют в групповом этапе, где по круговой системе играют между собой в один круг. Восемь лучших команды (четыре из каждой группы) проходят в плей-офф, проводящийся по системе плей-офф Пейджа; на предварительном этапе отбираются 4 команды, в медальном этапе они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Групповой этап 

Группа A

Группа B

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Предварительный этап 
В двух розыгрышах по системе Пейджа отбираются 4 команды (участники 3-х раундов), которые сыграют в медальном этапе.

Медальный этап

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
  (официальный сайт чемпионата)

2013 год в софтболе
2013
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Пуэрто-Рико

Панамериканские чемпионаты в Пуэрто-Рико
Софтбол
Август 2013 года